Old House oder The Old House steht für folgende Gebäude:

 Old House (Cutchogue), Suffolk County, New York, Vereinigte Staaten
 Old House (Hereford), Museum in Hereford, England
 The Old House (Ightham Common), Kent, England
 The Old House (Lydbrook), Gloucestershire, England
 The Old House (New Abbey), Dumfries and Galloway, Schottland